Gisela kan henvise til flere artikler:
 Gisela (pigenavn) – et pigenavn
 Gisela (datter af Pipin den lille) – en karolingisk prinsesse, datter af Pipin den lille og søster til Karl den Store
 Gisela (Karl den Stores datter) – en karolingisk prinsesse, datter af Karl den store og hans kone Hildegard
 Gisela (sanger) – en spansk sangerinde